La Bundesautobahn 8 (o A 8) è un'autostrada tedesca. Essa parte dal confine lussemburghese, vicino a Perl, e termina vicino a Salisburgo, al confine con l'Austria.

L'autostrada è divisa sostanzialmente in due tronconi, il primo va dal confine lussemburghese a Pirmasens, il secondo parte dal Dreieck Karlsruhe (intersezione con la A 5), anche se in realtà per il secondo tratto sarebbe più corretto parlare di due semi-tronconi, in quanto l'autostrada termina ad ovest di Monaco per ripartire ad est della città bavarese (anche se i due tratti in realtà sono uniti dall'autostrada A 99).

Una serie di lavori in corso notevoli interessa quest'autostrada nel tratto tra Karlsruhe e Monaco:
 realizzazione della terza corsia sull'intero tratto in questione, in molti casi allargando le carreggiate esistenti e tramite la realizzazione di un nuovo tracciato, in parte in galleria, tra Muhlhausen e Merklingen;
 realizzazione del by-pass di Monaco, per ora in progetto, tramite la costruzione di un nuovo tratto autostradale che unirebbe l'attuale autostrada con la A 995.

Percorso

Voci correlate 
 Autostrade in Germania
 Autobahn (autostrada)

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

 008